Максим Эдуард Камиль Бланшар (; род. 27 сентября 1986 года, Алансон, Франция) — французский футболист. Основная игровая позиция — защитник. Также может сыграть на позиции опорного полузащитника.

Карьера 
Бланшар родился в городе Алансон, Франция. Профессиональную карьеру начал в клубе «Лаваль». Провёл два года в молодёжном составе клуба, затем в сезоне 2005/06 был переведён в первый состав. В следующем сезоне Бланшар дебютировал в Лиге 3. В течение двух сезонов сыграл в составе клуба 25 матчей.

В 2008 году подписал контракт с клубом «Энтенте Саннуа-Сен-Гратьян», в котором провёл сезон 2008/09. Сыграл 35 матчей и забил свой первый гол в профессиональной карьере. Следующий сезон Бланшар провёл в клубе «Мулен». Сыграл 35 матчей, как и в предыдущем клубе.

Летом 2010 года Бланшар перебрался в Англию и подписал контракт с клубом «Транмир Роверс». В составе клуба дебютировал в матче против «Хаддерсфилд Таун». В течение сезона 2010/11 Бланшар сыграл 24 матча. В конце сезона клуб не продлил контракт и Бланшар покинул клуб. В ноябре 2011 года Бланшар подписал краткосрочный контракт с клубом «Плимут Аргайл». Дебютировал в клубе в матче против «Нортгемптон Таун». В январе 2012 года продлил контракт с клубом до конца сезона. Свой первый гол в составе «пилигримов» Бланшар забил в матче против «Кроли Таун». В мае 2012 года Бланшар продлил контракт с клубом на два года. Стал лучшим игроком клуба в сезоне 2011/12.

Статистика 
.

Примечания

Ссылки 
Сайт Максима Бланшара

Футболисты Франции
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Саннуа-Сен-Гратьян»
Игроки ФК «Мулен»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Шемрок Роверс»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»